Pondikóniso kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vráchos Pondikóniso, ö, Attika, 
 Nisídha Pondikonísion, ö, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 

Robotskapade Greklandförgreningar